Country Party (dt. Landpartei, Landespartei) steht für folgende Parteien:

 Country Party, Gründungsname der National Party of Australia, Australien
 Country Party (Vereinigtes Königreich)
 Country Party (Neuseeland)
 Country Party (Rhode Island)
 PNG Country Party, Papua-Neuguinea
 Wyoming Country Party

Country Party steht für:
 Country Party (Lied) von Johnny Lee (1977)